Finkenbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Finkenbach (Bassum), rechter Zufluss des Hombachs in Nordwohlde, Stadt Bassum, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Finkenbach (Buckelbach), linker Zufluss des Buckelbachs (zum Nonnenbach, zum Humsterbach, zum Kohlbach, zum Kraichbach) bei Sternenfels, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Finkenbach (Laxbach) linker Oberlauf des Laxbachs bis Hirschhorn, Odenwaldkreis, Hessen
 Finkenbach (Lutter), linker Zufluss der Lutter in Heepen, Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Finkenbach (Rodach), rechter Zufluss der Rodach (zum Main) nach Erlabrück, Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Finkenbach (Ruckgraben), linker Zufluss des Ruckgrabens (zum Neckar) vor dem Tennhof, Stadtteil Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Finkenbach (Warbel), Zufluss der Warbel in Mecklenburg-Vorpommern
 Finkenbach (Weidenbach), rechter Zufluss des Weidenbachs (zum Zimmerbach) vor Zimmern, Gemeinde Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Finkenbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs in Wendelsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Ortschaften:
 Finkenbach (Oberzent), Ortsteil der Gemeinde Rothenberg im Odenwaldkreis, Hessen
 Finkenbach (Finkenbach-Gersweiler), Ortsteil der Ortsgemeinde Finkenbach-Gersweiler im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz